Вольбром:

 Вольбром — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Олькушский повят.
 Вольбром — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Олькушский повят, Малопольское воеводство.
 Вольбром — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Вольбром.